Попадья — горная вершина в Украинских Карпатах, в массиве Внутренние Горганы. Расположена на водоразделе верховьев рек  Лимницы и Тересвы, на границе Рожнятовского района Ивано-Франковской области и Тячевского района  Закарпатской области. Северные склоны горы лежат в пределах природоохранной территории — Ландшафтного заказника Грофа, южные — в пределах Брадульского заказника. Высота Попадьи 1740 г. Распространены каменные осыпи. На склонах — еловые и буково-еловые леса, в привершинной части — кустарниковое криволесье.
 
На горе сохранились пограничные столбцы, обозначающие линию границы между Польшей и Чехословакией, которая проходила здесь до 1939 года.

Северо-западнее Попади расположена гора Малая Попадя (1597 м), на север — Паренки (1735 м), чуть дальше и правее — Грофа (1748 м), на восток —  Студенец (1600 м) и за ним Сивуля (1836 м) .

Ближайший населенный пункт — село Осмолода.

Источники 
 Географическая энциклопедия Украины: в 3-х томах / Редколлегия: А. М. Маринич (отв. ред.) И др.. — М.: «Украинская советская энциклопедия» думка, 1989.

Карпаты
Горные вершины Украинских Карпат
Украинские Карпаты
Горы Украины